Гря́зная — топоним в России:

Населённые пункты 
 Грязная — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Грязная — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Грязная — деревня в Выксунском районе Нижегородской области.
 Грязная — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Грязная — село в Сурском районе Ульяновской области.
Грязная — до 1966 г. название деревни Дружная в Оленинском районе Тверской области.
Грязная — до 1964 г. название деревни Новая в Долгопольском сельсовете Городокского района Витебской области.

Реки 
 Грязная (река, впадает в Барманцак) — пересыхающая река в Котельниковском районе Волгоградской области и Малодербетовском районе Калмыкии.
 Грязная (приток Волосовки) — река в Рязанской области.
 Грязная (приток Дудинки) — река на севере Красноярского края.
 Грязная (приток Енисея) — река на севере Красноярского края.
 Грязная (приток Зуши) — река в Тульской и Орловской областях.
 Грязная (приток Оредежа) — река в Ленинградской области.
 Грязная (приток Пары) — река в Рязанской области.
 Грязная (приток Томи) — река в Кемеровской области.

См. также 

 Большая Грязная
 Средняя Грязная
 Малая Грязная

 Грязи (значения)
 Грязна
 Грязно
 Грязное
 Грязный
 Грязовец
 Грязь (значения)